Fran har flere betydninger:
 Fran (fornavn)
 Tropisk storm Fran (flertydig) - navn på flere tropiske cykloner
 Hurricane Fran - en stærk Cape Verde-type hurricane fra 1996 atlantiske hurricane sæson
 Kukla, Fran and Ollie - et tidligt amerikansk tv-show som anvender dukker
 Fran (film) - en australsk film fra 1985
 Dennis Franchione - en tidligere college fodboldstræner kendt som "Coach Fran"